Lista hrabstw w stanie Montana obejmuje 56 jednostek administracyjnych.

Przypisy 

 
Montana